Pavel pl. Czigany de Karicsa (madžarsko karicsai Czigány Pál), madžarsko-slovenski uradnik, okrajni glavar,  plemič , * ok. 1715 Markišavci, † 22. marec 1773, Markišavci

Pavel pl. Czigany (v nekaterih virih Czigan/Zigan) se je rodil v stari plemiški družini kot sin sodniškega prisednika Mihaela pl. Cziganyja in Ane roj. pl. Tallián de Vizek ok. leta 1715, najverjetneje v Markišavcih. Pavlov stari oče Štefan pl. Czigany je s poroko z Dorotejo pl. Batsmegyey de Paris et Nagy-Bacs prišev do obsežnih posesti v Markišavcih in drugih prekmurskih krajih. Štefan pl. Czigany je bil zvest pristaš Habsburžanov in je padel v vojnah z turki. Sprva je opravljal je službo sodniškega prisednika, tako kot njegov oče, nato pa je dobil službo okrajnega glavarja - nadzoroval je večji del Prekmurja ki je spadalo po Železno županijo (v 19. stoletju se imenuje mursko-soboški okraj). Pavel je imel posesti in podložnike v več krajih Železne (Rankovci, Markišavci in Kuštanovci ) in Zalske županije (Dobri, Gelse, Söjtör in Baksa). Tudi v družbi je užival velik ugled, saj so skoraj vsem njegovim otrokom botrovali grofje Szápáry, Batthyány in baroni Zaruba.
Poročil se je z Zofijo pl. Szecsödy de Egyhazszecsöd s katero je imel 7 otrok. Po njeni smrti se je poročil z Frančiško pl. Paszthory de Felsöpasztor, sestro reškega guvernerja Aleksandra pl. Paszthory de Felsöpasztor. V tem zakonu so se rodili 4 otroci.

Družinsko drevo 

Prekmurski politiki
Slovenski plemiči
Madžarski plemiči